Nuclear puede referirse a:

Biología 
Lo referido al núcleo celular.
ADN nuclear
Membrana nuclear

Física 
Lo relativo al núcleo atómico.
Lo relativo al uso de los procesos nucleares para obtener energía:
Fisión nuclear
Fusión nuclear
Energía nuclear
Central nuclear
Combustible nuclear
Ingeniería nuclear
Reactor nuclear
Propulsión nuclear marina

Química 
 Nucleación

Guerra 
Armas nucleares
Bomba atómica
Guerra nuclear

Sociedad 
 Familia nuclear

Música 
 Nuclear (banda)
 Nuclear (Disco y canción de Leiva)